Blyth är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn, som  också kan förekomma i andra delar av världen.  När namnet förekommer i geografiska namn i områden som koloniserats av engelsktalande, 
kan detta ha sin bakgrund i en person med namnet.

Blyth kan också vara ett förnamn, som används av kvinnor.

Efternamnet Blytt, som bland annat förekommer i Norge, har annat ursprung.

Personer med efternamnet Blyth
 Ann Blyth (född 1928), amerikansk skådespelare och sångerska 
 Edward Blyth (1810–1873), engelsk zoolog och apotekare, namngivare till de indiska fågelarterna
 Blyths grodmun
 Blyths hökörn

Referenser 

Skotska efternamn